Trichoconis är ett släkte av svampar. Trichoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichoconis